Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1972 je bilo prvo Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo med 24. in 26. marcem 1972 na Letalnici bratov Gorišek v Planici, Jugoslavija. Zlato medaljo je osvojil Walter Steiner, srebrno Heinz Wosipiwo, bronasto pa Jiří Raška.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1972
1972 v športu
Športne prireditve v Jugoslaviji
Planica
1972 v Jugoslaviji